Glenn Sparkman (né en 1992), joueur de baseball ;
 John Sparkman (1899-1985), homme poklitique américain.

 Sparkman, ville dans l'Arkansas.